Вилальонга-дель-Камп () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 9 км². Население — 2 000 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны